Okubo e Ōkubo (em japonês ) podem remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:
Okubo Toshimichi (1830 -1878 ) - um homem de estado japonês, samurai de Satsuma
Atsushi Okubo - um mangaka
Yoshito Ōkubo - um futebolista japonês
Hiroshi Okubo - um DJ japonês

Desambiguações de sobrenomes